Die 2. Tennis-Bundesliga ist die zweithöchste Spielklasse in den Mannschaftswettbewerben im deutschen Herrentennis.
Aufsteiger in die 2. Tennis-Bundesliga werden in den obersten Spielklassen der 16 Landesverbände des DTB ermittelt.

Teilnehmer 2. Bundesliga seit 2001 
Die 2. Tennis-Bundesliga wird in zwei Gruppen, Nord und Süd, gespielt. Von 2010 bis 2013 wurde sie eingleisig ausgetragen.

Siehe auch 
 Tennis-Bundesliga (Herren)
 Tennis-Bundesliga (Damen)
 2. Tennis-Bundesliga (Damen)
 Tennis-Bundesliga (Herren 30)

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)

 

Bundesliga (Deutschland)